Il toponimo Ştefan Vodă (altro nome del principe Ştefan cel Mare) può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Ștefan Vodă, distretto della Moldavia
Ștefan Vodă, città capoluogo dello stesso distretto

Romania
Ștefan Vodă, comune della Romania nel distretto di Călărași